Altopiano di Mangghystau – altopiano del Kazakistan situato nella parte sudoccidentale del Paese
Regione di Mangghystau – regione del Kazakistan con capoluogo Aqtau